In 1932/33 werd het elfde en laatste Zuidwestfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond.

SuS Hüsten 09 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg DSC Arminia Bielefeld en verloor dan van FC Gelsenkirchen-Schalke 04.

Na dit seizoen kwam de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij aan de macht en werd de competitie grondig geherstructureerd. De overkoepelende voetbalbonden werden afgeschaft en ruimden plaats voor 16 Gauliga's. De clubs gingen naar de Gauliga Westfalen samen met clubs uit de Ruhrcompetitie en de Westfaalse competitie. Kampioen Hüsten werd geselecteerd en ook Hagener SC 05, dat slechts op een achtste plaats eindigde. De club moest wel gedwongen fuseren met SpVgg Hagen 1911 en verder spelen onder de naam Deutscher SC Hagen. De andere clubs gingen van start in de tweede klasse.

Bezirksliga

1. Bezirksklasse
Door de invoering van de Gauliga was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Hagen - Groep Oberruhr

Hagen - Groep Hagen

Hagen - Groep Lenne

Siegen

Betzdorf

2. Bezirksklasse
Er was dit jaar geen promotie mogelijk

Betzdorf

Siegen

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Zuidwestfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1932/33